Hans Petter Bergquist (ur. 20 stycznia 1994 we Fredrikstadzie) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Aurskog Finstadbru, medalista mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w grudniu 2009 w Notodden, zajmując w swoim pierwszym konkursie 29. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2011, zajmując 19. miejsce indywidualnie i 6. w drużynie. We wrześniu 2012 w Lillehammer debiutował w Pucharze Kontynentalnym.

12 i 13 grudnia 2013 w Notodden dwukrotnie stanął na podium zawodów FIS Cup, a 20 grudnia zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 19. miejsce w Lahti. Znalazł się w składzie reprezentacji Norwegii na Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2014. Zajął w nich 20. miejsce indywidualnie, a w zawodach drużynowych wraz z Danielem-André Tande, Johannem André Forfangiem i Matsem Søhagenem Berggaardem zdobył brązowy medal. W oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystartował w grudniu 2014, zajmując miejsca w piątej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego w Renie.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. P. Bergquista na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty H. P. Bergquista na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Notodden – 12 grudnia 2013 (1. miejsce)
  Notodden – 13 grudnia 2013 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni we Fredrikstad